Admira ist der Name folgender österreichischer Sportvereine:

 SC Admira Dornbirn, Fußballverein aus Vorarlberg
 SK Admira Linz, Fußballverein aus Oberösterreich
 FC Admira Wacker Mödling, Fußballverein aus Niederösterreich
 ESV Admira Villach, Fußballverein aus Kärnten
 SK Admira Wien, ehemaliger Sportverein aus Wien
 SV Admira Wiener Neustadt, Fußballverein aus Niederösterreich